RAL — немецкий цветовой стандарт, разработанный в 1927 году Государственным комитетом по условиям поставок (Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen) по просьбе производителей лакокрасочной продукции.

Институт RAL установил стандарт на цветовое пространство, разделив его на диапазоны и обозначив каждый цвет однозначным цифровым индексом. С тех пор компания RAL gGmbH постоянно разрабатывает и добавляет новые образцы цветов в соответствии с потребностями рынка. Многочисленные нотации, сопровождающие примеры цветов гарантируют ясное и лаконичное средство коммуникации, которое понятно во многих областях промышленности. Разработанная универсальная система выбора цветов востребована во многих отраслях, где нужно правильное понимание цвета.

RAL Classic 
Классическая цветовая коллекция RAL, ставшая стандартом для выбора цвета с 1927 года. Теперь серия включает 215 цветов, в том числе 17 металлических. Номера четырехзначные (№ XXXX), где 1xxx — жёлтые (30 штук), 2xxx — оранжевые (13 штук), 3xxx — красные (25 штук), 4xxx — фиолетовые (12 штук), 5xxx — синие (25 штук), 6xxx — зелёные (36 штук), 7xxx — серые (48 штук), 8xxx — коричневые (20 штук), 9xxx — светлые и тёмные (14 штук). Количество оттенков указано с учётом металлики. Классические цвета RAL применяются в различных областях промышленности: лакокрасочное производство, колеровка, архитектура, дизайн (графический, промышленный, транспортный, интерьерный, полиграфический и даже городской среды).

Шкала RAL Classic 
Сегодня стандарт RAL включает в себя множество цветов и оттенков. В таблице приведены лишь наиболее часто используемые цвета. Таблица носит справочный характер, так как отображаемые цвета могут отличаться от настоящих цветов из каталога RAL.

RAL Design 
Шкала появилась в 1993 году. Первоначально состояла из 1688 оттенков, в дальнейшем была сокращена до 1625. Оттенки систематически упорядочены для профессионального цветового дизайна. Подобная система обеспечивает простоту и лёгкость создания гармоничных цветовых комбинаций. Цвета упорядочены согласно технологическим значениям оттенка, яркости и насыщенности в визуальной цветовой модели RAL Design. Для обозначения цветов используется семизначная нумерация (HHH LL CC), где H — оттенок, L — яркость и С — насыщенность.

В 2017 году RAL Farben представила новый набор RAL D6, представляющий собой набор 1825 цветов палитры RAL Design на отдельных карточках. D6 выпускается в прочном деревянном кейсе. Карточки содержат полезную информацию по спектральному анализу каждого цвета.

В 2018 году система была модернизирована и увеличена до 1825 цветов. К цифровым обозначениям профессором Акселем Венном (нем. Prof. Axel Venn) были добавлены названия цветов на четырех языках, включая русский.

RAL Digital 
Цифровая версия раскладок RAL. Используется для работы с дизайнерским программным обеспечением и системами автоматического проектирования, доступны все цвета из коллекций Classic, Effect и Design.

В 2015 году RAL Colours представили новое устройство в линейке RAL Digital — колориметр Colorcatch Nano. Это портативное электронное устройство, способное соединяться с мобильным устройством на базе iOS или Android. Его основные функции: считывание цветов с любой поверхности, предоставление информации о полученном цвете, подбор схожих цветов в каталогах RAL, а также ряд дополнительных возможностей, среди которых цифровая лупа, ультрафиолетовый фонарик, считывание водяных знаков и другие полезные функции.

Существует программа для мобильных устройств на базе операционных систем iOS или Android «RAL iColours», которая позволяет принимать информацию с колориметра Colorcatch Nano, а также работать с изображениями.

RAL Effect 
В своей новой коллекции RAL выполнил пожелание по увеличению количества цветов для промышленного сектора. Коллекция RAL Effect появилась в 2007 году и содержит 420 матовых оттенков для воднодисперсионных красок и 70 глянцевых оттенков для красок типа металлик. Нумерация: № XXX-X или № XXX-M, где M - металлик.

RAL Plastics 
Новый стандарт, основанный на классической коллекции цветов RAL, разработан специально для изделий из пластика. Каталог состоит из 100 самых популярных цветов классической коллекции. Образцы каталогов изготовлены из полипропилена размером 148×105×3 мм.

RAL Books 
Ежегодно выпускаемые справочники Colour Feeling для дизайнеров, составленные специалистами компании RAL в сотрудничестве с дизайн-бюро Global Color Research (Великобритания) с набором сочетающихся цветов и оттенков из всех коллекций RAL. В каждой коллекции используется 32 цвета в разных сочетаниях. Состоит из альбома, CD-диска и цветового веера.

См. также 
 Pantone — система PMS (Pantone Matching System), стандартизованная система подбора цвета, разработанная американской фирмой Pantone Inc.
 NCS — Natural Color System, цветовая модель, предложенная Скандинавским институтом цвета.

Ссылки 
 (нем.)
 Электронная версия RAL Classic (рус.)  Цвета на экране монитора могут отличаться от эталона из-за особенностей цветопередачи.
 Электронная версия RAL Design (рус.)  Цвета на экране монитора могут отличаться от эталона из-за особенностей цветопередачи.

Цветовые пространства
Стандарты Германии